Le sigle LSB peut signifier :

Sciences et techniques

Astronomie 
  ;

Électronique 
 lower side band, un type de modulation BLU ;

Informatique 
 late static bindings, fonctionnalité de PHP implémentée depuis la version 5.3.0. ;
  ;
 Linux Standard Base ;

Culture et société

Éducation 
 langue des signes pour bébé.